Letham steht für:
 Hauptperson eines Romans von Ernst Weiß (1931), siehe Georg Letham. Arzt und Mörder

Orte:
 Letham (Angus), Ort in der Grafschaft Angus, Schottland
 Letham (Falkirk), Dorf in Fife, Schottland
 Letham (Fife), Dorf in Fife, Schottland
 Letham (Perth and Kinross), Schottland

Siehe auch:
 Leatham
 Latham
 Lethem